est un label de dubstep londonien fondé par Kode9 en 2004. Resident Advisor le situe en  de son classement annuel des meilleurs labels de musique électronique en 2009, puis  en 2010 et  en 2012.

Artistes 

 2000F & J Kamata
 Black Chow
 The Bug
 Burial
 Cooly G
 Darkstar
 D.O.K
 DJ Rashad
 DVA
 Fhloston Paradigm
 Flying Lotus
 Funkystepz
 Hype Williams (a.k.a. Dean Blunt and Inga Copeland)
 Ikonika
 Ill Blu
 Joker
 Ikonika
 Kode9
 King Midas Sound
 Kyle Hall
 Laurel Halo
 LD
 L.V.
 Mark Pritchard
 Martyn
 Massive Music
 Morgan Zarate
 Ossie
 Pressure
 Quarta330
 Samiyam
 Spaceape
 Terror Danjah
 Walton
 Zomby

Discographie

Notes et références 

Label de musique électronique ayant son siège au Royaume-Uni
Entreprise fondée en 2004
Dubstep